Pierre Boudet peut désigner :

 Pierre Boudet (1799-1844), homme politique français ;
 Pierre Boudet (1899-1967), homme politique français ;
 Pierre Boudet (1915-2010), peintre et lithographe français, élève de Jean-Gabriel Domergue